Pharos (griechisch ) bezeichnet:

in der antiken Geographie:
 eine felsige Halbinsel vor Alexandria in Ägypten und
 den Pharos von Alexandria, einen Leuchtturm auf dieser Halbinsel, eines der Sieben Weltwunder
 eine Insel vor der illyrischen Küste, das heutige Hvar in Kroatien, und 
 eine griechische Kolonie auf der Insel, das heutige Stari Grad (Hvar)

Außerdem:
 Pharos (Mantel), eine altgriechische Bezeichnung für ein Kleidungsstück
 Pharos (König), ein König Armeniens, Pharos Haykazuni
 Pharos (Krater), ein Krater des Neptunmondes Proteus
 Pharos (Unternehmen), ein Unternehmen
 Pharos (Schiff), ein britisches Mehrzweckschiff
 Pharos Lighthouse (Fleetwood), ein Leuchtturm in Fleetwood, England
 Pharos (Zeitschrift), Zeitschrift des Nederlands Instituut in Athene
 ein Smart-Phone der HTC Corporation
 ein metaphorisches Synonym für Leuchttürme, siehe Leuchtturm
 Pharos (1920–1937), britisches Vollblut-Rennpferd und Zuchthengst

PHAROS steht für:
 Plateforme d‘harmonisation, d‘analyse, de recoupement et d‘orientation des signalements, die französische Plattform zur Erkennung von Internetkriminalität

sh:Faros